WakeBrothers – amerykański program telewizyjny typu reality show. Premierowy odcinek został wyemitowany 25 lipca 2012 roku na antenie MTV, zaś w Polsce pojawił się 24 listopada 2012 roku na kanale MTV Polska.

Program opowiada o prywatnym i profesjonalnym życiu braci Sovenów – Phila, najlepszego wakeboardera na świecie oraz Boba, który stara się wylansować na króla wakeboarderskiego półświatka i odnaleźć prawdziwą miłość.

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Telewizyjne programy rozrywkowe
Programy typu reality show
Programy telewizyjne
MTV